Miejscowości w USA:
 Fort Edward – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Fort Edward – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Fort Edward (ang. Fort Edward Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington